

Alimentare 
 Cuba libre – cocktail alcolico a base di cola e rum

Musica 
 Cuba libre – singolo di Zucchero Fornaciari
 Cuba libre –  singolo di Gloria Estefan
 Cuba libre – brano musicale di Gigi D'Agostino, dall'album L'amour toujours
 Cuba libre – brano musicale degli Aqua, dall'album Aquarius

Editoria 
 Cuba libre – romanzo di Elmore Leonard
 Cuba libre! – romanzo di Régine Deforges

Tabacco 
 Cuba Libre – gamma di sigari prodotti da Nestor Plasencia